

Nom 

 Télesphore, fils d'Asclépios, dieu grec de la médecine ;
 Télesphore (), général grec ;
 Télesphore, 8 pape.

Prénom

Toponyme 

 Saint-Télesphore, municipalité québécoise de Vaudreuil-Soulanges.

Autres 
  Télesphore, divinité des mythologies celte et grecque.
